Ел Сауко има више значења:

 Ел Сауко (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Сауко (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Сауко (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Сауко (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сауко (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сауко (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику